Een clue is in het algemeen de Engelse term voor hint. 
In bepaalde Engelstalige landen de naam van het bordspel Cluedo.
 Clue (computerspel), een computerspel gebaseerd op dit bordspel   
 Clue (musical), een musical gebaseerd op het bordspel. 
 Clue (boekenserie), een serie van 18 boeken, gebaseerd op het bordspel. 
 Clue (film), een film uit 1985, gebaseerd op het bordspel.
 Clue (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2011